YCW peut faire référence à :
 Young Christian Workers, le nom anglais de la Jeunesse ouvrière chrétienne, une organisation internationale chrétienne
 Aéroport de Chilliwack selon le code IATA des aéroports.